Negri ist der Familienname folgender Personen: 
 Ada Negri (1870–1945), italienische Schriftstellerin
 Adelaida Negri (1943–2019), argentinische Sopranistin
 Adelchi Negri (1876–1912), italienischer Pathologe, Namensgeber und Entdecker der Negri-Körperchen bei Tollwut

 Antonio Negri (* 1933), italienischer Politikwissenschaftler
 Anna Negri (* 1964), italienische Regisseurin und Drehbuchautorin
 Cesare Negri (ca. 1535–ca. 1604), italienischer Tanzmeister
 Cristoforo Negri (1809–1896), italienischer Politiker und Schriftsteller

 Giulio Giuseppe Negri, italienischer Journalist und Filmschaffender
 Giuseppe Negri PIME (* 1959), italienischer Ordensgeistlicher, Bischof von Blumenau

 Marcantonio Negri (?–1624), italienischer Komponist
 Marco Negri (* 1970), italienischer Fußballspieler

 Mauro Negri (* 1966), italienischer Jazzmusiker
 Oswaldo Negri (* 1964), brasilianischer Autorennfahrer
 Philippe Negri († 1563), 1554 Botschafter von Karl V. bei Maria I. von England
 Pola Negri (1897–1987), polnisch-US-amerikanische Schauspielerin
 Ramón P. de Negri (1887–1955), mexikanischer Botschafter
 Roger Negri (* 1954), luxemburgischer Politiker und Sportfunktionär
 Sebastian Negri (* 1994), italienischer Rugby-Union-Spieler
 Severino Negri (* 1979), Schweizer Schauspieler
 Theodor von Negri (1771–1852), preußischer Landrat des Kreises Malmedy
 William Negri (* 1935), italienischer Fußballspieler und -trainer

Negri bezeichnet:
 Negri-Körperchen, mikroskopisch sichtbare Einschlüsse in den Nervenzellen bei Tollwut
 Negri (Bacău), Gemeinde im Kreis Bacău (Rumänien)

Siehe auch:
 De Negri
 Nègre